Résultats détaillés de l'édition 2011 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du  au  sur terre en extérieur à Santiago. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Tommy Robredo remporte son  en simple face à Santiago Giraldo.
 En double la paire brésilienne Marcelo Melo/Bruno Soares remporte le titre face à Łukasz Kubot et Oliver Marach. IL s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2011
Événement sportif à Santiago
Chili
2011 au Chili
Tennis en janvier 2011
Tennis en février 2011